Департамент Тунуян  () — департамент в Аргентине в составе провинции Мендоса.

Территория — 3317 км². Население — 49458 человек. Плотность населения — 14,90 чел./км².

Административный центр — Тунуян.

География 
Департамент расположен на западе провинции Мендоса.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Тупунгато
на юге — с департаментом Сан-Карлос
на западе — с Чили

Административное деление 

Департамент состоит из 12 дистриктов:

Кампо-Лос-Андес
Колония-Лас-Росас
Эль-Альгарробо
Эль-Тотораль
Ла-Примавера
Лас-Пинтадас

Лос-Арболес
Лос-Чакаес
Лос-Саусес
Тунуян
Вилья-Сека
Виста-Флорес

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Мендоса